Хуа́н Моли́на (): Молина, Хуан Игнасио (1740—1829) — чилийский священник и натуралист.
 Молина, Хуан Мануэль (род. 1979) — испанский легкоатлет.
 Молина, Хуан Рамон (1875—1908) — гондурасский писатель, поэт, журналист, политик.